Die Abkürzung AZF steht für:
 Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst, Berechtigung zur Durchführung des Flugfunks
 Azote Fertilisants, ehemaliges Chemieunternehmen, in dem sich 2001 eine Explosion ereignete; siehe Explosion in Toulouse
 eine französische Erpressergruppe; siehe AZF (kriminelle Vereinigung)
 den Azoospermiefaktor, einem Faktor, der an der Geschlechtsentwicklung und männlichen Fertilität beteiligt ist

AZF